Pariz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pārīz, ort, Kerman,

Montenegro 

 Pariž, kulle, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar